Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Нідерланди
Нідерланди 2014